Denumirea de Palestina poate face referire la:
 Palestina - este un teritoriu situat la sud-est de Marea Mediterană.
 Autoritatea Națională Palestiniană - regiune autonomă cu veleități statale situată între Israel și Iordania
 Statul Palestina - un stat cu recunoaștere limitată situat in Orientul Mijlociu.
 Teritoriile palestiniene - este numele utilizat în mod curent pentru acele teritorii ale fostei Palestine sub mandat britanic, care, ocupate de Egipt și de Iordania au rămas sub controlul lor între anii 1948-1967, iar în 1967 au fost ocupate de către Israel.
 Siria Palestina - a fost o provincie romană în perioada 135 - 390.
 Mandatul britanic pentru Palestina - a fost o împuternicire legală pentru administrarea Palestinei.

Brazilia 
 Palestina, Alagoas
 Palestina de Goiás
 Palestina do Pará

Vezi și
 Palestinieni
 Palestrina - comună din provincia Roma, regiunea Lazio, Italia, 
 4850 Palestrina - asteroid din centura principală, descoperit pe 27 octombrie 1973 de Freimut Börngen. 
 Palestrina - Giovanni Pierluigi da Palestrina (n. anii 1520, Palestrina, Lazio, Italia – d. 2 februarie 1594, Roma, Statele Papale) este considerat cel mai important compozitor de muzică religioasă al Renașterii.